Coline Varcin (ur. 28 stycznia 1993) – francuska biathlonistka, mistrzyni Europy w sprincie, brązowa medalistka w sztafecie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 

Francuskie biathlonistki
Urodzeni w 1993